Си́мойоки () — река в Финляндии и производная от неё финская фамилия. 
 Симойоки (река)

Известные носители

 Симойоки, Мартти (1908—1999) — финский богослов и архиепископ ФЕЛЦ.
 Симойоки, Элиас (1899—1940) — финский священник и политик.